Die Heroini sind eine Tribus der amerikanischen Buntbarschunterfamilie Cichlinae. Das Verbreitungsgebiet reicht vom Amazonasbecken im nördlichen Südamerika bis zum Rio Grande an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Zu den Heroini gehören unter anderem die Skalare (Pterophyllum) und die Diskusfische (Symphysodon), die beliebte Aquarienfische sind, sowie alle Buntbarsche Mittelamerikas.

Verbreitung 
Von den 122 im Jahr 2010 beschriebenen Arten kommt die große Mehrheit nördlich des Isthmus von Panama vor. Die Stammform der Heroini lebte wahrscheinlich vor etwa 16 Millionen Jahren im nördlichen Südamerika. Von dort aus breitete sich das Taxon nach Norden aus. Dabei kam es nicht zu einer plötzlichen adaptiven Radiation, sondern die Artenvielfalt nahm kontinuierlich zu.

Merkmale 
Die nahe Verwandtschaft dieser äußerlich verschiedenen Gattungen gründet sich auf molekularbiologische Untersuchungen und wird kaum durch morphologische Merkmale gestützt. Alle Heroini besitzen mehr als vier Flossenstachel und mehr als 15 Weichstrahlen in der Afterflosse. Alle sind Substratlaicher. Zu den Heroini gehören Algenfresser mit spezialisiertem Gebiss (Neetroplus), Allesfresser, Arten, die Wirbellose aus Sand oder Schlamm picken (Cribroheros) und Fischfresser (Petenia).

Innere Systematik 
Die Heroini werden in einige Untertribus unterteilt.
 Tribus Heroini
 Australoheros
 Hypselecara
 Hoplarchus
 Pterophyllum
 Hochrückige Klade (Mesonautines): Mesonauta, Uaru, Symphysodon, Heros
 Amphilophines: Amatitlania, Amphilophus, Archocentrus, Chortiheros, Cryptoheros, Darienheros, Hypsophrys, Isthmoheros, Mayaheros, Neetroplus, Panamius, Parachromis, Petenia, Talamancaheros
 Astatoheroines: Astatheros, Cribroheros, Herotilapia, Rocio, Tomocichla
 Caquetaines: Caquetaia, Heroina, Kronoheros
 Herichthyines: Chiapaheros, Chocoheros, Cincelichthys, Chuco, Herichthys, Maskaheros, Mesoheros, Nosferatu, Oscura, Paraneetroplus, Rheoheros, Theraps, Thorichthys, Trichromis, Vieja, Wajpamheros
 Nandopsines: Nandopsis

Quellen 
 Izeni P. Farias, Guillermo Ortí, Axel Meyer: Total Evidence: Molecules, Morphology, and the Phylogenetics of Cichlid Fishes. In: Journal of Experimental Zoology (Mol Dev Evol). 288, 2000, S. 76–92 
 W. L. Smith, P. Chakrabarty, J.S. Sparks 2008. Phylogeny, taxonomy, and evolution of Neotropical cichlids (Teleostei: Cichlidae: Cichlinae). In: Cladistics. 24, S. 1–17.

Einzelnachweise